Polixo () es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

Polixo, una de las híades.

Polixo, una náyade del río Nilo, presumiblemente una de las hijas del dios-río Nilo.

Polixo, madre de Antíope con Nicteo.

Polixo, una lemnia, niñera de Hipsípile y adivina. Aconsejó que las mujeres lemnias concibieran hijos con los Argonautas, pues todos los hombres de la isla habían resultado muertos.

Polixo, una nativa de Argos que casó con Tlepólemo y huyó con él a Rodas. Juntos tuvieron un hijo, cuyo nombre se desconoce. A la muerte de Tlepólemo en la Guerra de Troya, Polixo se convirtió en reina de Rodas.

Polixo, madre de Actorión. Invitó a Triopas y Erisictón a la boda de su hijo, pero la madre de Erisictón le dijo que su hijo no no podría asistir, pues había sido herido por un jabalí durante una cacería. En realidad Erisictón sufría de un hambre insaciable enviado por la diosa Deméter.

Polixo, una Ménade al servicio de Dionisos que trató de matar a Licurgo de Tracia.

Polixo, una de las oceánides.

Polixo (o Polizo), una hermana de Meleagro.

Referencias

Personajes de la mitología griega